Рыбинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Рыбинская волость (Орловский уезд) — в составе Вятской губернии
 Рыбинская волость (Канский уезд) — в составе Енисейской губернии
 Рыбинская волость (Обоянский уезд) — в составе Курской губернии
 Рыбинская волость (Моршанский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Рыбинская волость (Бежецкий уезд) — в составе Тверской губернии
 Рыбинская волость (Тарский уезд) — в составе Тобольской губернии
 Рыбинская волость (Мариинский уезд) — в составе Томской губернии
 Рыбинская волость (Ярославская губерния) — в составе Ярославской губернии